

Sigle 
 G8 (Gruppo degli 8) – organizzazione dei sette paesi più industrializzati del mondo più la Russia

Anime e manga 
 G8 è il codice della fortezza di Navarone, base della Marina nell'anime di One Piece

Astronomia 
 G8- sottoclasse della classificazione stellare

Codici 
 G8- codice vettore IATA di Air Service Gabon e Gujarat Airways

Sport 
 G8 – soprannome del calciatore Paul Gascoigne